Jarosław Wojciechowski (1874-1942) – architekt, konserwator zabytków
 Jarosław Wojciechowski (1955-) – poeta, prozaik
 Jarosław Wojciechowski (1955-) – strażak, poseł na Sejm